Cukon ist der Familienname folgender Personen:

 Ivo Cukon (1868–1928), istrianisch-italienischer Politiker und Anwalt, siehe Ivan Zuccon
 Mladen Cukon (* 1946), jugoslawischer Fußballspieler